El término Luis González (beisbolista) puede hacer referencia, en esta enciclopedia, a dos jugadores de las Grandes Ligas de béisbol:

 a Luis González (outfielder) (nacido el 3 de septiembre de 1967 en Tampa, Florida ), apodado "Gonzo", un exjardinero;
 a Luis González (infielder) (nacido el 26 de junio de 1979, en Maracay, Venezuela), un segunda base y bateador derecho.